Hautzinger ist der Familienname von

 Daniel Hautzinger (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Franz Hautzinger (* 1963), österreichischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Johann Hautzinger (1909–1973), österreichischer Politiker
 Martin Hautzinger (* 1950), deutscher klinischer Psychologe

Siehe auch:
 Hauzinger